Palazzo dei Marchesi Balestrino – palazzo di Albenga
 Palazzo Spinola di Luccoli-Balestrino – palazzo di Genova